Даниил Георгиевич Белых (род. 4 декабря 1979, Иркутск) — российский актёр театра и кино. Стал известен благодаря роли "Максима Ковалёва" в телесериале "Сваты".

Биография 
Даниил Белых родился 4 декабря 1979 года в Иркутске.

Сын актрисы Наталии Колякановой и врача Георгия Кимовича Белых, умершего в 2007 году. Некоторое время жил у бабушки в Оренбурге. Затем переехал в Москву. Сменил пять школ. С восьмого класса зарабатывал: мыл машины, продавал газеты. Окончил театральную школу 123 во время учёбы в школе сыграл роль в фильме Хрусталёв, машину!.

После 10 класса вольнослушатель ВГИК мастерская Марлена Хуциева. 

В 1995 году поступил, а в 2000 окончил Театральное училище имени Щукина, курс В. В. Иванова. Со второго курса начал сниматься в кино. Снимался и озвучивал рекламные ролики («Виспа», «Холлс», пиво «Клинское», сок «Я» и т. д.).

Служил в Центральном академическом театре Российской армии. Вольнослушатель высших режиссёрских курсов у Алексея Германа. Был принят в труппу Театра Армена Джигарханяна.

Актёр активно снимается в кино и телесериалах. Известность пришла после роли Василия в сериале День рождения Буржуя и весельчака Вадима в сериале FM и ребята. 

В 2011 году в качестве режиссёра и продюсера вместе с Григорием Калининым снял фильм «Человек, у которого было» об актёре Алексее Горбунове. Фильм был показан на Московском международном кинофестивале Артдокфест, в Благовещенске на фестивале «Амурская осень».

Личная жизнь 
 Первая жена (с 2004 по 2010 год) — Анна Слюсарёва, актриса. 
 Вторая жена (с 2013 по настоящее время) — Анна Теленова, кастинг-директор

Творчество

Спектакли 
 «Сказка о Попе и его работнике Балде», реж. Сергей Газаров
 «Ревизор», реж. Сергей Газаров

Режиссёр 
 2011 — «Человек, у которого было» об актёре Алексее Горбунове.
 2012 — «На Красной площади» (короткометражный фильм)

Фильмография 

 1992 — Новый Одеон — эпизод
 1995 — Красная вишня — Карл
 1998 — Хрусталёв, машину! — эпизод
 1999 — Будем знакомы! — Марк
 2000 — Свадьба — эпизод
 2000 — Метаморфозы любви — Алексей
 2000 — ДМБ — фельдшер
 2000 — Ландыш серебристый — Людвиг
 2001 — Мажоры наносят ответный удар — Марк
 2001 — FM и ребята — Вадим
 2001 — День рождения Буржуя 2 — Василий
 2001 — Обыкновенные дни — Дима Стаканов
 2001 — Медики — Андрей Пушкин
 2001 — ДМБ — 003 — военный медик
 2001 — Идеальная пара — Сергей Михеев
 2001 — Медики 2 — Андрей Пушкин
 2003 — Адвокат — Валера Серёгин
 2004 — Даша Васильева 3. Любительница частного сыска — Аркадий
 2004 — Кавалеры Морской Звезды — Максим
 2004 — Ландыш серебристый 2 — Людвиг
 2004 — Подарок судьбы — Фёдор
 2005 — Даша Васильева 4. Любительница частного сыска — Аркадий
 2005 — За всё тебя благодарю — Алик
 2006 — Девять жизней Нестора Махно — Федос Щусь
 2006 — Дом-фантом в приданое — Олег
 2006 — За всё тебя благодарю — Алик
 2007 — Клуб 69 — Костя
 2008 — Почтальон — практикант Артём
 2008 — Новогодняя засада — молодой капитан-оперативник Нагайкин
 2008 — Наследство — Костя Прохоров
 2008 — За всё тебя благодарю — Алик
 2008 — Сваты 2 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2009 — Крем — Михаил Соловьёв
 2009 — Сваты 3 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2009 — Царь — глашатай
 2010 — Основная версия — Эдуард Азарин
 2010 — Сваты 4 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2010 — Алиби на двоих (фильм 8-й «Похищение рубина») — Николай Дикович Рубашкин, актёр
 2011 — Зимнее танго — Эдик
 2011 — Кодекс чести 5 — Юсупов
 2011 — Любовь-морковь 3 — переводчик
 2011 — Синдром дракона — администратор клуба
 2011 — Сваты 5 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2011 — Ласточкино гнездо — Анатолий
 2012 — Сваты 6 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2013 — Хайтарма — лейтенант Особого отдела
 2013 — Мама будет против — Алексей
 2013 — Вангелия — Виталий
 2013 — Пропавшие без вести — Александр Лавров
 2013 — Серьёзные отношения — Коля
 2013 — Цветы зла — Олег Юрьевич Большов
 2014 — Майские ленты — Максим
 2015 — По щучьему велению — Сергей
 2015 — Хорошая работа
 2015 — Дабл Трабл — Роман
 2016 — Напарницы — Георгий Греков
 2016 — Ключи
 2016 — Любовь и Сакс
 2017 — Безопасность — майор Звонарёв, начальник ОБЭП
 2018 — Неисправимые — Максим Лужин
 2018 — Я – не я — учитель химии
 2019 — Крысолов
 2019 — Чужой грех
 2019 — Криминальный журналист — Степан
 2019 — Роль, режиссёр Евгения Юстус
 2019 — Судья — Виталий Петрович, судмедэксперт
 2019 — Соня+Олег — Михаил Николаевич Беркович
 2021 — Сваты 7 — Максим Юрьевич Ковалёв
 2021 — Выжившие — Алексей
 2022 — Оффлайн — «Морган»

Награды 
 2015 — приз кинофестиваля Улыбнись, Россия! за главную роль в комедийном фильме «Дабл-трабл»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина